Стометровка или 100 метров — различные спортивные соревнования для расстояния в 100 метров:

 Стометровка (бег) — легкоатлетическая дисциплина, бег на 100 метров.
 Стометровка — дистанция для соревнований в плавании (вольный стиль, баттерфляй, брасс, др.).
 Стометровка (бег с барьерами) — в женском атлетизме.
 Стометровка — разговорное название широкой центральной аллеи проспекта Свободы во Львове.
 Стометровка — прозвище участка проспекта Независимости (Ф. Скорины) (от цирка до площади Победы) в Минске, каковой участок в 1990-е годы прославился, как место промысла уличных проституток.

Примечания